

Compositori tedeschi
 Anton Lachner
Theodor Lachner (1798-1877)
Franz Lachner (1803-1890)
Ignaz Lachner (1807-1895)
Vinzenz Lachner (1811-1893)

Altre persone
Ludwig Lachner, calciatore tedesco